Gorani (taal), een Iraanse taal gesproken in Zuid-Koerdistan
Gorani (volk) , een etnische groep in Kosovo, Albanië en Macedonië
Hala Gorani, correspondent en presentator voor CNN International.